Эйкрем () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эйкрем, Арнольд (1932—1996) — норвежский шахматист, шахматный судья и организатор.
 Эйкрем, Магнус (род. 1990) — норвежский футболист, полузащитник.